Velika nagrada Nizozemske 1955 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1955. Odvijala se je 19. junija 1955.

Hernando da Silva Ramos je odpeljal prvo dirko v karieri, Johnny Claes pa svojo zadnjo.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Juan Manuel Fangio
| Mercedes
| 100
| 2:54:23,8
| 1
| 8
|-
! 2
| 10
|  Stirling Moss
| Mercedes
| 100
| + 0,3 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 18
|  Luigi Musso
| Maserati
| 100
| + 57,1 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 16
|  Roberto Mieres
| Maserati
| 99
| +1 krog
| 7
| 4
|-
! 5
| 6
|  Eugenio Castellotti
| Ferrari
| 97
| +3 krogi
| 9
| 2
|-
! 6
| 14
|  Jean Behra
| Maserati
| 97
| +3 krogi
| 6
| 
|-
! 7
| 2
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 95
| +5 krogov
| 5
| 
|-
! 8
| 22
|  Hernando da Silva Ramos
| Gordini
| 92
| +8 krogov
| 14
| 
|-
! 9
| 28
|  Louis Rosier
| Maserati
| 92
| +8 krogov
| 13
| 
|-
! 10
| 24
|  Jacques Pollet
| Gordini
| 90
| +10 krogov
| 12
| 
|-
! 11
| 30
|  Johnny Claes
| Ferrari
| 88
| +12 krogov
| 16
| 
|-
! Ods
| 4
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 65
| Menjalnik
| 8
| 
|-
! Ods
| 20
|  Robert Manzon
| Gordini
| 44
| Prenos
| 11
| 
|-
! Ods
| 32
|  Horace Gould
| Maserati
| 23
| Zavrten
| 15
| 
|-
! Ods
| 12
|  Karl Kling
| Mercedes
| 21
| Zavrten
| 3
| 
|-
! Ods
| 26
|  Peter Walker
| Maserati
| 2
| Obesa
| 10
| 
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1955
1955